Toponímia: 
 Verdun (Arieja), municipi francès al departament d'Arieja (regió d'Occitània) 
 Verdun (Mosa), municipi francès al departament del Mosa (regió de Gran Est, França)
 Verdun (Nou Barris), barri al districte de Nou Barris de Barcelona 
 Verdun de Garona, municipi francès al departament del Tarn i Garona (Occitània)
 Verdun de Lauragués, municipi del departament de l'Aude (Occitània)
 Bisbat de Verdun , seu de l'Església Catòlica a França, sufragània de l'arquebisbat de Besançon
 Comtat de Verdun, comtat de França que va existir entre ~900 i el 1044 
 Districte de Verdun, districte al departament del Mosa (França)
 Esdeveniments:
 Tractat de Verdun, tractat pel qual es realitzava el repartiment de l'Imperi Carolingi entre els fills de Lluís el Pietós 
 Batalla de Verdun, batalla de la Primera Guerra Mundial